Нидерверн () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Швайнфурт.  Население составляет 7913 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,77 км². Официальный код — 09 6 78 160.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии